Innersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Innersjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (6,47 ha)
Innersjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (29,5 ha)
Innersjön (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (1,68 km²)
Innersjön (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (48,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn